Le terme Looney Tunes désigne à la fois :
 Looney Tunes, une série de dessins animés de la Warner Bros. Pictures,
 Looney Tunes, les personnages des dessins animés récurrents de cette compagnie. 
 Looney Tunes, un jeu pour Game Boy et Game Boy Color inspiré par ces personnages.
 Looney Tunes, le cinquième album du groupe belge Telex.